Andreas steht für:

 den männlichen Vornamen, sowohl auch Familiennamen, siehe Andreas
 einen Comiczeichner, siehe Andreas Martens
 ein Dorf auf der Isle of Man (auch Kirk Andreas), siehe Andreas (Isle of Man) 
 eine Automarke, siehe Andreas (Automarke)
 ein Schiff, siehe Andreas (Schiff)
 einen Apostel, siehe Andreas (Apostel)
 den deutschen Fernsehfilm (2021), siehe Väter allein zu Haus: Andreas

Siehe auch:
 Andrias